Общество башкирских женщин Республики Башкортостан () — общественная организация, созданная в целях повышения статуса женщины в обществе, её роли в общественно-политической, экономической, социальной и культурной жизни республики, укрепления семьи,сохранения и развития культуры и языка башкир, народных традиций и промыслов.

Штаб-квартира расположена в Башкортостане в городе Уфе.

Общая характеристика 

17 ноября 1990 года в Уфе на Учредительном съезде была создана общественная организация «Общество башкирских женщин Республики Башкортостан».

По состоянию на 2007 год, в составе Правления Общества башкирских женщин состояло 30 человек.

Организация активно участвует в проведении различных общественных мероприятий, как Дни районов и городов Башкортостана, национальных праздников, конкурсов, научно-практических конференций, благотворительная помощь детским домам, пропаганда здорового образа жизни и других.

Общество башкирских женщин выступает одним из организаторов республиканских («Образцовая молодая семья», «Хылыукай», «Башкирский национальный костюм» и других) и районных (башкирских сэсэнов, «Лучшая мама»; праздников «Здравствуйте, односельчане», «Шэжэре», вечеров «Бишек йыры» и других) конкурсов.

Организация оказывает материальную помощь Серменевскому детскому дому, специальному школе-интернату села Верхний Авзян и детскому дому села Узян Белорецкого района. Проводит различные благотворительные акции. В 2013 году организовала благотворительную акцию по оказанию помощи пострадавшим от стихийных бедствий в Абзелиловском районе.

Общество башкирских женщин сотрудничало с мечетью «Ихлас», совместно с которой были проведены различные мероприятия (науно-практическая конференция «Ислам и женщина»). В В 2006 году в Москве и Екатеринбурге представители от имени организации участвовали в конференциях посвящённых проблемам семьи в полиэтничном пространстве в городах. При содействии организации в 2004 году была открыта башкирская школа в городе Набережные Челны Республики Татарстан .

Общество башкирских женщин является членом Союза женщин Башкортостана, Всемирного курултая (конгресса) башкир. Общество сотрудничает с Межрегиональной женской общественной организацией содействия сохранению традиций тюркоязычных народов, Всемирной ассоциацией женщин тюркского мира, общественной организацией «Ак тирма» и другими.

Организацией были изданы справочник об известных женщинах Башкортостана («Башкирская женщина на рубеже тысячелетий. Уфа, 2000.»), различные методические брошюры («Советы молодой семье. Уфа, 1995.», «Год матери. Уфа, 2001») и другие печатные материалы.

Председатели 
 Максютова Нажиба Хаерзамановна (1990—2000)
 Хисамитдинова Фирдаус Гильмитдиновна (2000—2003)
 Юнусова Гульфия Азнагуловна (2003—2004)
 Ситдыкова Гузаль Рамазановна (2004—2011)
 Султангареева Розалия Асфандияровна (2011-2017)
 Кутуева Гульназ Миратовна (2017)
 Кульсарина Гульнур Галинуровна (с 2017 года)

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 Ситдыкова Г. Р. Общество башкирских женщин.// Статья в Башкирской энциклопедии

Башкирские общественные организации
1990 год в Башкортостане
Общественные организации Башкортостана
Общество башкирских женщин Республики Башкортостан
События 17 ноября
Ноябрь 1990 года
Появились в 1990 году в России